Rhexoacrodictys är ett släkte av svampar. Rhexoacrodictys ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rhexoacrodictys